Александр Пейве:
 Пейве, Александр Александрович (род. 1956) — морской геолог, доктор геолого-минералогичесеих наук. Сын А. В. Пейве. 
 Пейве, Александр Вольдемарович (1909—1985) — советский геолог, академик АН СССР.